Eskenazi ou Eskenázy est un patronyme porté par :
 Frank Eskenazi (né en 1959), producteur français
 Jean Eskenazi, journaliste sportif français
 Gérard Eskénazi, banquier français
 Roger Eskenazi (1923-2003), peintre français
 Róza Eskenázy (1890-1980), chanteuse grecque
Patronyme juif